SDK er en forkortelse for flere begreber:

 Software Development Kit, en edb-programpakke for it-udviklere.
 Sydslesvigs Danske Kunstforening grundlagt 1952 med hjemsted i Flensborg.